Ломбриаско () — коммуна на севере Италии. Расположена в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1075 человека (2010 г.), плотность населения составляет 149 чел./км². Занимает площадь 7,21 км². Почтовый индекс — 10040. Телефонный код — 011.

Покровителями коммуны почитаются «Все святые» (Ognissanti), празднование 1 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.lombriasco.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/